«Ньюмедиа Старз» — российская интернет-компания. Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Ньюмедиа Старз». Штаб-квартира — в Москве.

Деятельность 
В холдинг входят:
 Дни.ру
 Взгляд.ру (ЗАО «Взгляд.ру») — интернет-газета
 сайт russia.ru — интернет-портал
 онлайн-игра «Дозоры. Запрещённая игра»

 издательство «Популярная литература»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт